Анато́лий Никола́евич Куломзи́н (, Костромская губерния — 25 августа 1923, Марсель) — российский государственный деятель. Статс-секретарь (1883), председатель Государственного совета (1915);  (1892).

Биография 
Происходил из семьи костромских дворян Куломзиных. Родился  года в селе Корнилово Кинешемского уезда Костромской губернии.

В 1858 году окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата прав. Продолжил образование за границей (в Гейдельбергском, Берлинском, Лейпцигском и Оксфордском университетах). Изучал финансовую систему и банковское дело во Франции, Бельгии, Англии, Шотландии и Германии; слушал лекции в Лондонском университете.

С 17 мая 1861 года начал службу мировым посредником по Кинешемскому уезду Костромской губернии; организовал работу в волостных правлениях по уменьшению пожаров в деревнях, по ремонту и укреплению дорог, создал первые школы для детей крестьян, для которых сам доставал книги.

В 1864 году перешёл на службу в Государственную канцелярию; был также секретарём председателя Департамента государственной экономии Государственного совета. В 1868—1880 годах — начальник отделения канцелярии, а с 1875 года помощник управляющего делами Комитета министров. Действительный статский советник с 1873 года.

В 1880-х годах в своём имении, в Костромской губернии, организовал разработку залежей фосфоритов на научной основе.

В 1880—1883 годах был товарищем министра государственных имуществ. Действительный тайный советник (10.01.1892), статс-секретарь (1883). В 1883—1902 занимал пост управляющего делами Комитета министров; одновременно с 1893 года был управляющим делами Комитета Сибирской железной дороги. Фактически он руководил организацией переселенчества из Европейской части России в прилегающие к дороге районы; оазал значительное влияние на хозяйственное и культурное освоение Сибири. По инициативе Куломзина при Комитете министров был учреждён фонд для содействия церковному строительству на переселенческих участках (1894), в дальнейшем он также способствовал массовому строительству православных храмов и школ в районах переселения. В 1897 году председательствовал в комиссии из представителей различных ведомств по исследованию и решению земельного вопроса в Забайкалье (Комиссия Куломзина). По его инициативе в 1897—1902 годах было проведено гидрографическое исследование озера Байкал. После его поездок в Сибирь (1896, 1897) стали интенсивно заселяться таёжные районы Тарского округа. В честь него одна из железнодорожных станций близ Омска носила имя Куломзина (ныне станция Карбышево). Был сторонником постепенной русификации инородцев Сибири путём создания для них государственных начальных школ с учителями из коренных народов и приоритетным изучением русской истории и традиций. 

С 23 декабря 1902 года — член Государственного совета; с 15 июля 1915 по 1 января 1917 года — председатель Государственного совета; в августе 1915 года был избран председателем Наблюдательной комиссии Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. 

С 1914 года — председатель Романовского комитета для призрения сирот сельского состояния.

Занимался научной деятельностью, автор ряда научных трудов, в том числе по истории финансов в России. Член Русского географического общества, председатель первого съезда представителей губернских ученых архивных комиссий, помощник председателя Русского исторического общества, автор воспоминаний «Пережитое», в которых даны яркие картины положения переселенцев в Сибири.

В 1919 году эмигрировал, с 1920 года жил во Франции. Умер 25 августа 1923 года в Марселе)

Общественная и научная деятельность 
После окончания учёбы занялся исследованиями финансовых учреждений Англии и Франции, написал несколько статей по этой теме. Научную карьеру пришлось прервать после того как он занял должность мирового посредника в родном Кинешемском уезде. Однако от научной деятельности не отходил и в дальнейшем. С 1871 года состоял в Русском историческом обществе, а в 1906 году стал помощником его председателя. Был почётным членом Русского географического общества, Археологического института в Петербурге, а также Минералогического и Астрономического обществ. Внёс вклад в развитие Императорской и Харбинской публичных библиотек.

Занимался проблемами переселения и крестьянским вопросом. В частности руководил составлением статистических сводов по сельскому населению Европейской России в канцелярии Комитета министров в результате длительной работы был создан «Свод статистических материалов, касающихся экономического положения сельского населения Европейской России» (СПб., 1894). Данная работа демонстрировала избыточную численность населения, занятого в сельском хозяйстве. Под его руководством было также издано 16 выпусков статистических материалов о землепользовании в Забайкальской области.

В 1910 году в соавторстве с В. Г. Рейтерном-Нолькеном написал и издал биографию государственного деятеля М. Х. Рейтерна.

В 1911 году издал брошюру «Пора бы это оставить», в которой поднимал проблему пьянства и борьбы с ней.

Под его редакцией было опубликовано множество документов по истории финансов в годы правления Екатерины II, Павла I и Александра I. Так же Анатолий Николаевич активно публиковался в журналах «Вестник Европы», «Русское слово», «Юридический вестник», «Экономист», «Сельский вестник».

Кроме всего этого А. Н. Куломзин активно занимался вопросами образования и просвещения. Активно поднимал проблему необходимости развития образования, в частности в Сибири. Не найдя поддержки ни в Министерстве народного просвещения, ни в Синоде, он организовал через Комитет Сибирской железной дороги обширную общественную деятельность по школьному строительству в Сибири. Был автором одного из проектов введения всеобщего обучения.

Чины и звания 
 Коллежский секретарь (27.06.1862)
 Титулярный советник (27.06.1864)
 Коллежский асессор (27.06.1866)
 Надворный советник (27.06.1867)
 Коллежский советник (01.01.1869)
 Статский советник (30.12.1870)
 Камергер (30.08.1872)
 Действительный статский советник (28.12.1873)
 В должности гофмейстера (01.01.1878)
 Гофмейстер (17.04.1879)
 Статс-секретарь (01.01.1883)
 Действительный тайный советник (10.01.1892)

Награды 

  Орден Святого апостола Андрея Первозванного при Высочайшем рескрипте (27.06.1912)
  Орден Святого Владимира:
 I степени (1.01.1904)
 II степени (1.01.1887)
 III степени (1.01.1875)
  Орден Святого Александра Невского (3.01.1895)
 Бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского при Высочайшем рескрипте (1.01.1898)
  Орден Белого орла (29.12.1888)
  Орден Святой Анны I степени (28.03.1882)
  Орден Святого Станислава I степени (27.12.1876)
  Медаль «В память коронации Императора Александра III» (1883)
  Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896)
  Медаль «В память коронации Императора Николая II» (1896)
  Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897)
  Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Знак отличия беспорочной службы за ХL лет (22.08.1905)
 Знак отличия беспорочной службы за L лет (22.08.1916)
 Романовский знак отличия «За труды по сельскому хозяйству» I степени (6.12.1915)
 Высочайшее благоволение (1872, 1879, 1882)
 Высочайшая благодарность (1883, 1902, 1905, 1911)

Память 
 В Тобольской губернии в честь него было названо несколько переселенческих посёлков;
 В Тюкалинском уезде Тобольской губернии (ныне Оконешниковский район Омской области) в его честь был назван населённый пункт — село Куломзино, где он останавливался по пути следования в Ново-Николаевск и по его личному распоряжению было построено новое здание местной школы.
 В городе Ново-Омск Омского уезда Акмолинской области в его честь были названы посёлок для рабочих шпалопропиточного завода и железнодорожная станция (переименована после Великой Отечественной войны в «Карбышевскую» (в честь Д. М. Карбышева)).

Сочинения

Отчёты 
 Всеподданнейший отчёт статс-секретаря Куломзина по поездке в Сибирь для ознакомления с положением переселенческого дела. — : Государственная типография, 1896.
 Приложения к всеподданнейшему отчёту статс-секретаря Куломзина по поездке в Сибирь для ознакомления с положением переселенческого дела. А. Н. Куломзин. — : Государственная типография, 1896.
 Потребности начального образования в Сибири. Всеподданнейший доклад статс-секретаря Куломзина по поездкам по Сибири 1896—1897 годах. — : Государственная типография, 1898.

Книги и статьи 
 Поземельная подать в Англии — , 1861.
 Очерк налогов на спиртные напитки в некоторых государствах Европы // Русский вестник. — 1861. — Т. 32.
 Постройка железных дорог в России и на Западе // Русский вестник. — 1865. — № 11.
 Финансовое положение Англии и политика министра Гладстона // Русский вестник. — 1866. — Т. 63.
 Устройство городов Вены и Берлина // Записки для чтения. — 1868.
 Государственные доходы и расходы в России XVIII ст. I. Царствование Петра Великого. II. Царствование Елизаветы Петровны. III. Царствование Петра III // Вестник Европы. — 1869. — № 5.
 Государственные доходы и расходы в России в царствование Екатерины II // Русский вестник. — 1870. — № 11.
 Финансовые документы царствования императора Александра I. — , 1885.
 Финансовые документы царствования императрицы Екатерины II // Сборник императорского русского географического общества, 1890.
 Свод статистических сведений о хозяйственном положении крестьян. — , 1894.
 Средние учебные заведения и городские училища в Сибири. — , 1899.
 М. Х. Рейтерн. Биографический очерк / А. Н. Куломзин, В. Г. Рейтерн-Нолькен . — , 1910. — 195 с.
 Опытный подсчет современного состояния нашего народного образования. — , 1912.
 Пережитое. Воспоминания. / А. Н. Куломзин; сост., вступ. ст., коммент. и примеч. К. А. Соловьева. — : Политическая энциклопедия, 2016. — 1038 с. — ISBN 978-5-8243-2059-6.

Семья 
С 11 июля 1865 года был женат на Екатерине Дмитриевне Замятниной (19.09.1842 — 1922), дочери министра юстиции Д. Н. Замятнина. Эта женитьба отчасти очень поспособствовала карьере Куломзина. Их дети:

 Екатерина (11.09.1866 — 8.10.1935, Париж) — с 18 мая 1886 года замужем за Н. И. Шидловским;
 Дмитрий (21.04.1868 — после 1911) — чиновник Министерства юстиции, титулярный советник (1911);
 Анатолий (1.07.1870 — 05.1941, Париж) — в звании камергера Высочайшего двора (1903), ковенский и саратовский губернатор (1912—1913), заведывающий канцелярией и секретарь императрицы Марии Фёдоровны (1913—1917), действительный статский советник (1911), жена — фрейлина графиня Татьяна Арсеньевна Голенищева-Кутузова;
 Яков (29.08.1874 — 1919, Киев) — в звании камер-юнкера, кинешемский уездный предводитель дворянства (с 1908), надворный советник (1907), с 1901 года был женат на фрейлине Ольге Фёдоровне Мейендорф (1878—1939);
 Лилия (29.11.1876 — 8.06.1880, Петербург); похоронена вместе с дедом на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Примечания

Литература 
 
 
 
 А. Н. Куломзин // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. — Омск, 1997. — С. 14—15.
 Канн С. К. А. Н. Куломзин о переселенческой политике Комитета Сибирской железной дороги // Сословные и социокультурные трансформации населения Азиатской России (XVII — начало XX века): сборник материалов всероссийской научной конференции / Институт истории СО РАН; Отв. ред. М. В. Шиловский. — Новосибирск: Параллель, 2014. — С. 218—233.
 
 
 Шилов Д. Н. Куломзин Анатолий Николаевич // Государственные деятели Российской империи: главы высш. и центр. учреждений, 1802—1917: биобиблиогр. справ. — , 2002. — С. 380—385.

Члены Государственного совета Российской империи
Действительные тайные советники
Мемуаристы Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Члены Русского географического общества до 1917 года
Награждённые знаком отличия беспорочной службы